Франсиско-де-Миранда () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Парьягуан. Муниципалитет назван в честь создателя независимой Венесуэлы Франсиско Миранды.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 4 прихода:
 Атапирире
 Бока-дель-Пао
 Эль-Пао
 Парьягуан

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги